Шотландська Вікіпедія:

 Вікіпедія шотландською гельською мовою
 Вікіпедія шотландською рівнинною мовою